Janis kan syfta på:
 Janis Joplin (1943–1970), en amerikansk sångerska
 Erik Janiš, tjeckisk racerförare
 Jeff Janis, amerikansk utövare av amerikansk fotboll

Se även 
 Janus (olika betydelser)